Straube est un patronyme porté notamment par :
 Erich Straube
 Karl Straube (1873-1950), organiste et chef de chœur allemand
 Rudolf Straube (1717-1785), luthiste et compositeur

Voir aussi